Het seizoen 2009/2010 van RKC Waalwijk was het 26ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Waalwijk. De club kwam voor het 20ste keer uit in de Eredivisie na een afwezigheid van twee seizoenen. Per 1 juli 2008 was Ruud Brood aangesteld als de nieuwe trainer-coach; hij tekende een contract voor twee seizoenen. In het seizoen 2008/09 promoveerde RKC terug naar het hoogste niveau nadat het De Graafschap door een doelpunt van Benjamin de Ceulaer met 1-0 versloeg in de play-offs (promotie-degradatie).

In het seizoen 2009/2010 won RKC slechts vijf wedstrijden en speelde het geen enkele keer gelijk. Vrijwel het gehele seizoen stond de club onderaan de ranglijst. Uiteindelijk eindigde RKC ook als laatste, waardoor rechtstreeks degradatie een feit was. Dat was (na 2007) voor de tweede keer in de geschiedenis. Het doek viel op 13 april, toen de Brabanders met 4-1 verloren bij Heracles Almelo. In het bekertoernooi strandde de club al in de tweede ronde, waarin Heracles met 1-0 te sterk was door een treffer van Kwame Quansah.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die RKC Waalwijk  vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2009/10 en onder leiding van trainer-coach Ruud Brood als achttiende en laatste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken

2010
RKC Waalwijk